Apolloni est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Achille Apolloni (1823–1893), cardinal italien ;
 Giuseppe Apolloni (1822–1889), compositeur italien ;
 Luigi Apolloni (né en 1967), footballeur italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien